A eleição municipal de Fortaleza em 1988 ocorreu em 15 de novembro. A prefeita titular era Maria Luíza Fontenele do PSB. O então deputado estadual Ciro Gomes do PMDB foi eleito prefeito em turno único, vencendo Edson Silva do PDT.

O prefeito eleito Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba. Ingressou na política ainda jovem em 1980 quando se candidatou à vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) na chapa Maioria. Em 1982 estreou pelo PDS elegeu-se deputado estadual e reeleito em 1986 via PMDB, partido que o elegeu em 1988 prefeito de Fortaleza com o apoio do governador Tasso Jereissati.

Resultado da eleição para prefeito 

1988
Fortaleza